Тему́р Олтибо́евич Джура́ев (; 11 мая 1984 года, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекистанский футболист, вратарь. Играл за национальную сборную Узбекистана. Основную часть своей карьеры выступал за ташкентский «Пахтакор».

Карьера

Карьера в клубах 
Является воспитанником ташкентского клуба «Пахтакоре». С 2002 года начал играть за молодёжную команду этого клуба. В 2003 году играл в качестве аренды за «Кызылкум». С 2004 года стал привлекаться в основную команду «Пахтакора», за которого играл вплоть до 2014 года. В общей сложности играл за «Пахтакор» в 80 матчах Высшей лиги Узбекистана, Кубка Узбекистана и Лиги чемпионов АФК. Вместе с «Пахтакором» пять раз становился чемпионом Узбекистана, три раза серебряным и один раз бронзовым призёром чемпионата Узбекистана, шесть раз становился обладателем Кубка Узбекистана. Также становился обладателем Кубка чемпионов Содружества 2007, и её финалистом в 2006 году, полуфиналистом Лиги чемпионов АФК в 2004 году.

В 2014 году сыграл 4 матча за ташкентский «Локомотив». 2015 год провёл в клубе «Шуртан», за которого сыграл 12 игр. В 2016 году вернулся в «Пахтакор» и вышел на поле в 5 матчах. В 2017 году играл за самаркандское «Динамо» (15 игр).

Карьера в сборной 
В 2006 году впервые был вызван в национальную сборную Узбекистана. Дебютный матч сыграл 11 октября 2006 года в гостевом матче против сборной Бангладеш, в рамках отборочного турнира к Кубку Азии 2007. Матч закончился разгромной победой сборной Узбекистана со счётом 0:4. 7 июня 2008 года сыграл свой второй матч за сборную Узбекистана в домашнем матче против сборной Сингапура в рамках отборочного турнира к Чемпионату мира 2010, который завершился со счётом 3:0 в пользу узбекистанцев. 1 июня 2009 года сыграл свой третий матч за сборную Узбекистана в товарищеском матче против сборной Боснии и Герцеговины, который завершился со счётом 0:0. 18 ноября 2009 года сыграл свой четвёртый по счёту матч за сборную в гостевом матче против сборной Малайзии в рамках отборочного турнира к Кубку Азии 2011, который закончился со счётом 1:3 в пользу сборной Узбекистана. 25 мая 2010 года сыграл свой пятый матч за сборную также в товарищеском матче, на этот раз против сборной Армении, который завершился со счётом 3:1 в пользу армянской сборной.

Вместе со сборной Узбекистана участвовал в Кубку Азии 2011, который проходил в Катаре. Там сборная Узбекистана дошла до полуфинала и заняла четвёртое место в турнире. Основным вратарем сборной являлся Игнатий Нестеров, который играл во всех трёх матчах группового этапа. В четвёртьфинале, в матче против сборной Иордании, на 62-й минуте (счёт был 2:1) Игнатий Нестеров получил травму и был вынужден освободить место Темуру Джураеву. Оставшееся время ворота сборной Узбекистана защищал Джураев. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу Узбекистана, и сборная Узбекистана впервые в своей истории вышла в полуфинал Кубка Азии. В полуфинальном матче против сборной Австралии, в основном составе вышел Джураев. Матч закончился разгромным поражением сборной Узбекистана со счётом 6:0, и Австралия вышла в финал, где её ждала сборная Японии. Разгромное поражение сборной Узбекистана вызвала шок и шквал возмущений со стороны болельщиков и сторонников сборной Узбекистана. Большинство болельщиков обвиняли именно вратаря в таком разгромном поражении. После завершения турнира, Джураев больше не вызывался в сборную.

В 2010 году Джураев сыграл 5 игр за олимпийскую сборную Узбекистана на футбольном турнире Азиатских игр 2010, где олимпийская сборная Узбекистана дошла до четвертьфинала.

Ссылки 
 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Кызылкум»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Игроки ФК «Шуртан»
Игроки ФК «Динамо» Самарканд